Tělovýchovná jednota Nová Ves u Nového Města na Moravě je moravský fotbalový klub z obce Nová Ves u Nového Města na Moravě, hrající od sezóny 2016/17 Přebor Kraje Vysočina (5. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1961 pod názvem TJ Sokol Nová Ves u Nového Města na Moravě.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Nová Ves u Nového Města na Moravě.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1961 – TJ Sokol Nová Ves u Nového Města na Moravě (Tělovýchovná jednota Sokol Nová Ves u Nového Města na Moravě)
 1991 – TJ Nová Ves u Nového Města na Moravě (Tělovýchovná jednota Nová Ves u Nového Města na Moravě)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1961
TJ
Sportovní kluby v okrese Žďár nad Sázavou
Fotbal v okrese Žďár nad Sázavou